Kabinett Geir Haarde steht für folgende Regierungen Islands:
 Kabinett Geir Haarde I (2006 bis 2007)
 Kabinett Geir Haarde II (2007 bis 2009)